Kainau ist der Ortsname von

 Kainau (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kainau (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kainau (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern